Карзи́нкин — русская фамилия. Написание фамилии через букву «а» связано с тем, что документ, выданный А. С. Карзинкину в Москве, был на акающем московском диалекте (в документах встречаются также написание Корзинкин).

Карзинкины — династия московских предпринимателей, благотворителей.

 Карзинкин, Александр Андреевич (1863—1939) — член московского Нумизматического общества, автор ряда работ о русских средневековых медалях. Правнук А. С. Карзинкина
 
 Карзинкин, Георгий Сергеевич (1900—1973) — известный русский ихтиолог и гидробиолог, доктор биологических наук, академик Азербайджанской Академии наук, профессор, специалист по физиологии промысловых рыб. Заведующий лабораторией физиологии рыб ВНИРО (1941—1955 и 1960—1963 гг.). Основные работы им созданы в области экспериментальной физиологии рыб и продуктивности рыбоводных хозяйств, важнейший труд — «Основы биологической продуктивности водоемов» (1952). Сын С.С. Карзинкина, дядя М.В.Мины.
 Карзинкин, Иван Андреевич (1790 — после 1869) — московский 1-й гильдии купец, сын А. С. Карзинкина, потомственный почётный гражданин. Вместе с племянником Андреем Александровичем в 1857 году приобрёл Ярославскую Большую мануфактуру.
 
 Карзинкина, Юлия Матвеевна, (1850 — около 1915; урождённая Королёва) — купчиха 1-й гильдии (с 1887); в Москве ей принадлежали четыре лавки, в том числе чайный магазин в Гостином дворе и на Покровке, расположенный на территории семейной усадьбы. Владелица усадьбы в Троице-Лыково.

Литература 
 Церковная археология Москвы. Храмы и приходы Ивановской горки и Кулишек. — Под общей редакцией доктора искусствоведения Баталова А. Л. — М., 2006. — С.454—478 — ISBN 5-91150-014-0.
 Наталья Дорожкина Чай и другие благие дела… Семейное дело купцов Карзинкиных // Газета «История», № 3, 2009
 Карзинкины в Энциклопедии «Москва»
 Боханов А. Н. Деловая элита России 1914 г.